Love's Strategy – film del 1908 diretto da A.E. Coleby
 Love's Strategy – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 Love's Strategy – film del 1911 diretto da Theo Frenkel
 Love's Strategy – film del 1915 prodotto dalla Mutual Film
 Love's Strategy – film del 1915 prodotto dalla United Film Service